Rize (Turquia) — cidade do nordeste da Turquia
 Rize (província)
 Rize (filme) - filme documentário de 2005
 Rizadura - ato de reduzir a superfície de uma vela (rizar) usando "rizes" (cabos)